Дми́трий Серге́евич Муля́р (род. 26 августа 1972) — российский актёр театра и кино.

Биография 
Дмитрий Муляр родился 26 августа 1972 года в городе Карачеве Брянской области. Решение поступить в творческий ВУЗ и учиться на актёра созрело в нём в старших классах школы, но с первой попытки он не смог поступить, хотя одновременно пробовал поступить во все театральные ВУЗы Москвы.

В 1990 году со второй попытки он поступил в Высшее театральное училище им. Щукина на курс Ю. П. Любимова.

После окончания Щукинского училища в 1994 году, был зачислен в труппу Театра на Таганке.

Дебютировал в главной роли в спектакле «Подросток» по роману Ф. Достоевского.

Дмитрий Муляр — один из ведущих актёров Таганки.

Творчество

Роли в театре

Театр на Таганке 
 «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова — Бездомный (ввод)
 «Тартюф» Мольера — Дамис (ввод)
 «Дом на набережной» Ю. В. Трифонова — Антон (ввод)
 «Борис Годунов» А. С. Пушкина — Феодор Годунов
  — «Подросток» Ф. М. Достоевского — Аркадий Долгорукий
  — «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского — Алёша Карамазов
  — «Шарашка» А. И. Солженицына — Нержин,Щагов
  — «Марат и маркиз де Сад» Петер Вайс — Дюпре
  — «Театральный роман» М. А. Булгакова — Максудов-Николка-Мольер
  — «Евгений Онегин» А. С. Пушкина — Онегин
  — «Хроники» Шекспира — Генрих 6-й .
  — «Сократ / Оракул» Константин Кедров, Юрий Любимов — Платон
  — «Фауст» Иоганн Гёте — Мальчик, Валентин, Бакалавр

Другие театры 
  — «С. Есенин и А. Дункан». Режиссёр: Л. Сабитова — Есенин (Театр Л. Сабитовой)

Роли в кино 
  — Серп и молот
  — Что сказал покойник
  — Борис Годунов — Фёдор Годунов
  — Марш Турецкого (1 сезон) «Убийство на Неглинной», фильм 1 — криминалист
  — Каменская. "Убийца поневоле" — сержант милиции Николай Малушкин
  — Фитиль (выпуск № 413, новелла «Дефолт») — приятель Егорыча
  — Не покидай меня, любовь — Сергей, сын Геннадия Кисунько
  — Дальнобойщики (16-я серия «Свой бизнес») — дежурный
  — Шарашка — Нержин, Щагов
  — Черёмушки
  — Рагин — Хоботов
  — Мелюзга — Астреин
  — Золотая голова на плахе — Сергей Есенин
  — Воры и проститутки. Приз — полёт в космос — Евгений Михайлов в молодости
  — Космос как предчувствие — Юрий Гагарин
  — Золотой телёнок — Никита Пряхин
  — Доктор Живаго — Молодой хирург
  — Даша Васильева. Любительница частного сыска-4 («Домик тётушки лжи», фильм 2) — Геннадий Кристаллинский
  — Голова классика — Иголкин
  — Большое зло и мелкие пакости — Женя Первушин
  — Сыщики (серия «Кильки в томате») — Вадим Тереков, Георгий Тереков (братья-близнецы)
  — Последний бронепоезд (Россия, Беларусь) — майор Щербань
  — В круге первом — шофёр с Лубянки
  — Юнкера — подпоручик Михин
  — Завещание Ленина — следователь
  — Громовы. Дом надежды — Василий Майоров, участковый милиционер
  — Бухта пропавших дайверов — Шевцов Александр Николаевич, старший лейтенант милиции
  — 07-й меняет курс — Леонид Рыбиков, второй пилот
  — Смерть шпионам. Крым (Россия, Украина) — старший лейтенант Василий Кошкин
  — Шёпот оранжевых облаков — Сергей
  — Путь домой (фильм, 2009) — Опер
  — Правила угона (Россия, Украина) — Валерий Лыткин
  — Любовь до востребования — Дима
  — Государыня и разбойник — Емельян Пугачёв
  — Вторые — майор Серов
  — Последняя минута («День рождения», 5-я серия) — бывший муж
  — Московский дворик — Николай Зотов
  — Медвежий угол — Олег, журналист
  — Была любовь — Михаил, редактор газеты «Московская комсомолка», шеф Ирины
  — Бриллианты. Воровство (короткометражный) — продавец в ювелирном магазине
  — УГРО — Максим Макаров
  — Жила-была одна баба — Александр Антонов
  — Сердце Марии — Юрий Дорогин
  — Забытый — Александр Арзамасцев
  — Ласточкино гнездо — Саша Дёмин, работник МЧС, друг Иды
  — Наш космос (документальный фильм) — Юрий Алексеевич Гагарин
  — Однажды в Ростове — Алексей Семёнович Милованов, дознаватель КГБ
  — Без следа (серия № 15) — Сергей Савин, он же Дмитрий Кедров
  — Синдром дракона — Александр Нелин, он же Анатолий Авдеев
  — Территория — Фурдецкий
  — Уравнение любви — Виталий
  — Сердце врага — Максим
  — Пираньи — следователь
  — Не женское дело — Евгений Красовский
  — С чего начинается Родина — Олег Сергеевич Гордовский
  — Обратная сторона Луны 2 — Пётр Алябьев, марсонавт, Герой Советского Союза
  — Ищейка (серия № 13) — Хабаравцев, майор полиции, напарник убитого майора полиции Тимура Мартынова
  — Экипаж — Александр Пивнев, командир экипажа «Ан-12»
  — Ледокол — Владимир Сафонов, сотрудник КГБ
 2016 — Поцелуев мост — Виктор
 2017 — С пяти до семи —майор с контузией
  — Мешок без дна — гриб
 2017 — Икра — Олег Хоркин, полковник КГБ
 2017 — Территория — Смелов, полковник ФСБ
  — Декабристка — Алексей Константинович Левицкий, адвокат
  — Вокально-криминальный ансамбль — Андрей Васильевич Сергиенко («Библиотекарь»)
  — На краю — Алексей Васильевич Гордеев, майор военной авиации, лётчик
  — Алекс Лютый — Сергей Михайлович Вернигор, редактор советского издательства «Воениздат» (в 1975 году)
  — Правда — Андрей Петрович Филин, капитан полиции, следователь
  — Беспринципные — Савва
  — Сержант — Анатолий Петрович Черняев, полковник ФСБ
  — Потерянные — Виктор Иванович Елисеев
  — Крюк — Виктор Сергеевич
  — Выжившие — полковник, командир воинской части
  — Закрыть гештальт — Юркевич

Признание и награды 
 XI Российский кинофестиваль литературы и кино, Гатчина — 2005 — приз за лучшую мужскую роль в фильмах «Рагин» и «Золотая голова на плахе».
 Международная литературная премия имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами…» в номинации «Кино, театр, телевидение» за воплощение образа Сергея Есенина в фильме «Золотая голова на плахе».
 VII международный кинофестиваль « Новый горизонт», Воронеж — 2013 — приз за лучшую мужскую роль в фильме « Происшествие».
 Lady Filmmakers Film Festival, Лос — Анджелес — 2020 — номинация « Лучший актёр», за роль в фильме « Saviour Angel».

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный сайт Театра на Таганке
 ruskino
 Петровка, 38
 https://riavrn.ru/news/luchshim-filmom-kinofestivalya-novyy-gorizont-stalo-kino-pro-tantsovshchits/

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Лауреаты Международной литературной премии имени Сергея Есенина
Персоналии:Театр на Таганке